José Maria Rodrigues Alves (lateral direito do Sport Club Corinthians Paulista nas décadas de 70 e 80)
 José Marcelo Ferreira (lateral direito revelado pela Associação Portuguesa de Desportos, de 1991 a 1995)
 Zé Maria (futebol de praia)
 Zé Maria (músico)
 Zé Maria (político)
 Zé Maria (treinador)